Desandre ist der Familienname folgender Personen:

 Lea Desandre (* 1993), französisch-italienische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Xavier Desandre Navarre (* 1961), französischer Jazzmusiker (Schlagzeug, Perkussion, Komposition)

Siehe auch:
 De Sandre